Une héroïne, le nom féminin pour héros. Le mot vient du latin heroine, lui-même issu du grec ancien ἡρωΐνη hêrôḯnê, composé du grec ancien ἥρως hếrôs « héros » et du suffixe chimique -in ;
 L'héroïne est une drogue dont le nom scientifique est diacétylmorphine.

Cinéma 
 Héroïne  est un film indien réalisé par Madhur Bhandarkar, sorti le  ;
 Héroïnes est un film français réalisé par Gérard Krawczyk, sorti le  ;
 Héroïne (Captive), un film de Paul Mayersberg avec Oliver Reed, sorti en 1986.

Musique
 Héroine, le deuxième album du groupe de post-hardcore From First to Last, qui comporte également une chanson du même nom ;
 Heroine, chanson de Nami Tamaki sortie en 2005 ;
 HéRoïNe, chanson de Clara Morgane sortie en 2007 sur l'album DéCLARAtions ;
 Héroïne, chanson de Keen'v sortie en 2012 sur l'album La vie est belle.

Littérature
 Héroïne, le cinquième roman de l'écrivaine Ann Scott, Flammarion, 2005 ;
 Héroïnes, 1920-1924 Claude Cahun, Mille et une nuits, 2006.

Navires

Marine
 L'Héroïne, frégate à 24 canons ;
 L'Héroïne est le nom d'une corvette qui, à la fin des années 1830 effectua des missions de surveillance et d'assistance à la flotte de baleiniers français. En novembre 1837 (commandant Cécille), la corvette mouilla quelques jours à l'île de la Possession (îles Crozet- TAAF -) à la baie du Navire, tandis que le lieutenant Fournier dressait une première carte de l'archipel.

Royal Navy
5 HMS entre 1758 et 1902.

Marine sud-africaine
Classe de sous-marins Héroïne.

Mode 
 Héroïne chic, tendance apparue vers les années 1990 dans la mode.